JCVD est un sigle de quatre lettres pouvant désigner :
 Jean-Claude Van Damme (né en 1960), un acteur belge dont ce sont les initiales ;
 JCVD, un film dans lequel il joue son propre rôle ;
 JCVD Productions, sa société de merchandising ;
 Joint Committee on Voluntary Deposit, un regroupement d'associations professionnelles britanniques du domaine de l'édition, lié au dépôt légal ;
 The Journal of Cardiovascular Disease, une revue scientifique de cardiologie pakistanaise.